Влодовице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Заверценский повят, Силезское воеводство. Население — 5278 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Гура-Влодовска
 Хуциско
 Копанины
 Морско
 Паркошовице
 Рудники
 Жендковице
 Скалка
 Влодовице
 Здув

Соседние гмины 
 Гмина Крочице
 Мышкув
 Гмина Негова
 Заверце
 Гмина Жарки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства